|
Linje C er en s-togs-linje, som kører mellem Frederikssund Station og Klampenborg Station via København H.

Mandag-fredag er der 10 minutters drift i dagtimerne, idet det dog kun er hvert andet tog, der stopper i Vinge og Kildedal. Desuden kører alle tog uden stop Husum - Vanløse og Flintholm - Valby. Om aftenen er der 20 minutters drift med stop ved alle stationer. I weekenden er der 10 minutters drift i dagtimerne og 20 minutters drift om aftenen med stop ved alle stationer hele dagen. Nat efter fredag og lørdag køres halve time men uden stop ved Vinge og Kildedal.

Linjen oprettedes 14. maj 1950. Fra 1966 suppleres linjen i myldretiden af linje Cx, der med variationer fortsatte frem til 1993. Fra 1979 til 1989 suppleredes yderligere i dagtimerne med linje Cc. Linje C selv var oprindeligt rød som linje H på linjekortet, men blev i 1979 ændret til den nuværende orange farve.

Stationer 
Linje C har følgende stationer på linjen, taget i rækkefølgen fra Klampenborg Station til Frederikssund Station. Langgade, Peter Bangs Vej, Jyllingevej og Islev betjenes ikke i dagtimerne mandag-fredag. Kildedal og Vinge betjenes ikke, når der køres nat efter fredag og lørdag.

 Klampenborg Station (Endestation)
 Ordrup Station
 Charlottenlund Station
 Hellerup Station
 Svanemøllen Station
 Nordhavn Station
 Østerport Station
 Nørreport Station
 Vesterport Station
 København H
 Dybbølsbro Station
 Carlsberg Station
 Valby Station
 Langgade Station (aften, weekend og nat)
 Peter Bangs Vej Station (aften, weekend og nat)
 Flintholm Station
 Vanløse Station
 Jyllingevej Station (aften, weekend og nat)
 Islev Station (aften, weekend og nat)
 Husum Station
 Herlev Station
 Skovlunde Station
 Malmparken Station
 Ballerup Station
 Måløv Station
 Kildedal Station (dagtimer og aften)
 Veksø Station
 Stenløse Station
 Egedal Station
 Ølstykke Station
 Vinge Station (dagtimer og aften)
 Frederikssund Station (Endestation)

Historie 

16. maj 1949 blev den hidtidige linje mellem Holte og Vanløse forlænget til Ballerup, da S-banen blev forlænget dertil. Imidlertid var der dårlige forbindelser i Vanløse til Frederiksberg-linjen (den nuværende linje F), og derfor valgte man at dele linjen mellem Holte og Ballerup i to 14. maj 1950. Ved samme lejlighed indførtes linjebogstaver, så den gamle linje nu blev til linje B mellem København H og Holte, mens den nye linje C kom til at gå mellem Ballerup og Hellerup. Ballerup på Frederikssundsbanen har efterfølgende været fast endestation for linje C for enten alle eller visse tog. Forbindelserne i Vanløse blev sikret ved, at linje C indtil 1972 havde et tre minutters stop i begge retninger på samme tid og samtidig med, at togene på linje F holdt på stationen for at skifte retning.

I den anden af linjen vekslede forholdene noget. Fra starten fortsattes ad Nordbanen til Holte i myldretiden som forstærkning af linje B, men på søndage kørtes ofte i stedet til Klampenborg som forstærkning af linje A, når der var mange passagerer til f.eks. Dyrehaven, Bakken og Bellevue Strand. Med tiden ændrede forholdene sig dog på Nordbanen. Fra 4. oktober 1953 kørtes uden stop mellem Hellerup og Lyngby, idet der i stedet kom ekstrakørsel i myldretiden her i form af den senere linje Bx. Fra 26. maj 1963 kørtes også til Holte i dagtimerne og fra 31. maj 1964 hele dagen, idet der dog på søndage stadig endtes i Hellerup med mulighed for forlængelse til Klampenborg.

1. oktober 1972 skete der større reform af linjenettet, der blandt andet medførte at linje C fik selskab på Frederikssundsbanen af en ny linje H, mens linje C selv nu kørte uden stop mellem Herlev og Vanløse. Året efter kom en energikrise, der fik betydelige virkninger for linje C, som om aftenen på hverdage og hele søndagen nu kun kørte mellem Vanløse og Hellerup. Det holdt til næste reform af linjenettet 30. september 1979, hvor linje H nedlagdes, mens linje C nu atter kørte til Ballerup i hele driftstiden og med stop ved alle stationer. I den modsatte ende omlagdes og forlængedes linjen samtidig i hele driftstiden til Klampenborg, som den har betjent lige siden. Samtidig fik den selskab på Frederikssundsbanen af en ny linje Cc, der dog nedlagdes 28. maj 1989 og erstattedes af en i 1987 oprettet ny linje H.

Fra starten havde linje C 20 minutters drift i dagtimerne, men det blev der lavet om på med en endnu en reform af linjenettet 23. september 2007. Her fik linjen 10 minutters drift i dagtimerne mandag-lørdag og forlængedes samtidig til Frederikssund på hver anden afgang i dagtimerne, begge dele til erstatning for linje H+, der nedlagdes. 9. december 2012 ændredes køreplanen nok engang, så der nu køres til Frederikssund på alle afgange i weekenden i stedet for linje H, der indstilles netop i weekenderne. Samtidig fik linje C også 10 minutters drift i dagtimerne om søndagen, da afskaffelsen af lukkeloven havde gjort det muligt for folk også at tage på indkøb den dag. Fra køreplansskiftet 30. januar 2017 blev linje H også indstillet om aftenen på hverdage, hvor linje C så til gengæld også forlænges til Frederikssund.

Ved køreplansskiftet 14. december 2020 byttede linje C og H funktion som henholdsvis stoptog og hurtigtog i dagtimerne på hverdage. Linje C kom til at køre til Frederikssund på alle afgange men uden stop Valby - Flintholm og Vanløse - Husum. De mellemliggende stationer betjenes i stedet af linje H, der afkortedes til Ballerup. Tanken var at det ville give en mere jævn fordeling i kørslen på Frederikssundsbanen, i stedet for at Frederikssund skiftevis betjentes af tog med og uden stop undervejs. Desuden åbnede den nye Vinge Station dagen før køreplansskiftet. I dagtimerne på hverdage stoppede hver anden linje C der og hver anden på Kildedal Station. Om aftenen og i weekenden kørte alle tog på linje C til Frederikssund med stop ved alle stationer undervejs. Ved næste køreplansskift 13. december 2021 ændredes betjeningen af Kildedal og Vinge, så det blev de samme tog, der stoppede de to steder i dagtimerne på hverdage.

Kronologisk oversigt

Cc 
Ved en reform af linjenettet 30. september 1979 indførtes særlige linjer der kun kørte i dagtimerne mandag-fredag. Som den ene af to nye linjer oprettedes linje Cc mellem Ballerup og Holte. På Frederikssundsbanen kørtes uden stop mellem Herlev og Vanløse og mellem Vanløse og Valby som en hurtig supplering af linje C. Tilsvarende kørtes på Nordbanen uden stop mellem Hellerup og Lyngby som en hurtig supplering af linje A.

Ved en ny reform af linjenettet 28. maj 1989 nedlagdes linje Cc og erstattedes af en omlagt linje H på Frederikssundsbanen og en ny linje L på Nordbanen.

Cx 

Da S-banen blev forlænget til Ballerup i 1949 nøjedes man i første omgang med enkeltspor mellem Herlev og Ballerup. Det var derfor kun muligt at forstærke driften frem til Herlev hvilket skete med linje A i myldretiden fra 1952. I 1966 blev der imidlertid etableret dobbeltspor mellem Skovlunde og Ballerup og i 1970 desuden mellem Herlev og Skovlunde. Det udnyttede man 5. december 1966 til at oprette en ny myldretidslinje på Frederikssundsbanen, linje Cx, der kørte mellem Ballerup og Østerport og uden stop mellem Herlev og København H samt mellem Østerport og Hellerup.

To år efter, 26. maj 1968, tilsvarende en ny linje Ex, der kørte mellem København H og Hillerød og uden stop mellem Østerport og Birkerød. Mellem København H og Østerport blev den lagt i samme minuttal som linje Cx, hvilket medførte at visse tog fra Ballerup fortsatte til Hillerød som linje Ex og omvendt. De gennemgående tog var skiltet Ex i begge retninger og stoppede ikke i Hellerup i modsætning til de øvrige Cx-tog, der stadig endte der. Ved en reform af linjenettet 1. oktober 1972 tog man konsekvensen af sammenfaldet mellem de to linjer og sammenlagde dem til en linje Cx mellem Herlev og Hillerød. Samtidig ændredes standsningsmønstret, så der nu kørtes uden stop mellem Jyllingevej og København H samt mellem Østerport og Holte. Det betød at linjen primært betjente stationer i forstæderne men ikke de store skiftestationer Valby, Vanløse og Hellerup.

Allerede 3. juni 1973 forlængedes linje Cx atter til Ballerup. 25. september 1977 fik linjen et ekstra stop i Lyngby til erstatning for linje Bx, der var blevet omlagt til Farum i forbindelse med omstillingen af Hareskovbanen til S-bane. Derudover fortsatte linje Cx dog uændret. En ny reform af linjenettet 28. maj 1989 betød imidlertid en kraftig amputation af linje Cx. Kørslen til Hillerød forsvandt til fordel for linje A og E og i stedet endtes nu på København H. Videre kørsel til for eksempel Hellerup var ikke muligt, da der var fyldt op med linjer ad den centrale Boulevardbanen. I den anden retning ændredes stopmønstret desuden, så der nu kørtes uden stop mellem Valby og Jyllingevej. Som sådan fortsatte linjen til 26. september 1993, hvor den nedlagdes og erstattedes af en ny linje H+ mellem Ballerup og Farum. Det betød at Frederikssundsbanen fik udvidet sin ekstrakørsel fra myldretiderne til dagtimerne, hvilket erfaringer fra Køge Bugt-banen viste kunne øge passagertallene. Noget der var relevant på denne bane, hvor der var et forholdsvis stort passagerpotentiale.

Nattog C 
20. november 2009 indførtes forsøg med nattog fredag og lørdag nat, hvilket for linje C's vedkommende betød tog en gang i timen mellem Frederikssund og Klampenborg og stop ved alle stationer undervejs. Forsøget skulle oprindelig have varet et halvt år. I praksis blev det imidlertid permanent, og fra 30. november 2012 blev det udvidet til kørsel to gange i timen om natten. Linje C blev afkortet til kun at køre mellem Frederikssund og København H om natten, idet kørsel til Klampenborg blev overtaget af linje F der. Et tilsvarende koncept (med kørsel til Klampenborg) havde allerede i en årrække været benyttet nat efter julefrokostfredage, juleaften og nytårsaften, dog med 20-minuttersdrift.

Ved køreplansskiftet 10. december 2018 blev natkørslen udvidet, så der atter køres hele vejen mellem Frederikssund og Klampenborg. Til gengæld stoppes der ikke længere på Kildedal om natten. Vinge der åbnede 13. december 2020 bliver heller ikke betjent om natten.

Se også 
 Balleruplinien elektrificeres: Dansk dokumentarfilm fra 1949
 Omkring Ballerupliniens Indvielse: Kort dansk dokumentarfilm fra 1949

Eksterne henvisninger 

 DSB S-tog

Kilder 
 Københavns S-bane 1934 - 1984 af John Poulsen. Bane bøger, 1984. 
 S-banen 1934-2009 af Morten Flindt Larsen og John Poulsen. Bane bøger, 2009. 
 Køreplaner fra DSB.
 Artikler og notitser i Sporvejshistorisk Selskabs medlemsblad BYtrafik.

Noter 

C
Etableret i 1950